Axidares da Arménia foi filho de Pácoro II da Pártia e um rei da Arménia da dinastia arsácida, do período dividido entre o Império Romano e o Império Parta, tendo governado sob o protectorado romano no ano 110. Foi antecedido no governo por  e foi sucedido por Partamasires da Arménia.

Reis arsácidas da Armênia
Persas do século I
Persas do século II